

Топоніми 
Івате — префектура Японії, на півночі острова Хонсю.
Івате — містечко в Японії, в префектурі Івате.
Івате — повіт в Японії, в префектурі Івате.
Івате — гора в Японії,  в префектурі Івате.